Motter ist der Familienname folgender Personen:

 Klara Motter (* 1935), österreichische Politikerin
 Othmar Motter (1927–2010), österreichischer Gebrauchsgrafiker

Siehe auch:
 Modder
 Moter